Лука́ку — фамилия.
 Лукаку, Жордан (род. 1994) — бельгийский футболист, левый защитник. Младший брат Ромелу Лукаку.
 Лукаку, Роже (род. 1967) — бельгийский и конголезский футболист, нападающий. Отец Ромелу и Жордана Лукаку.
 Лукаку, Ромелу (род. 1993) — бельгийский футболист, нападающий.